Мо́шкин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Мошкин, Алексей Владиславович (род. 1974) — российский горнолыжник.
 Мошкин, Игорь Михайлович (род. 1948) — российский художник-маринист.
 Мошкин, Павел Николаевич (1885—1938) — эсер, террорист, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Мошкин, Пантелеймон Афанасьевич (1891—1971) — советский химик, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии (1948).
 Мошкин, Юрий Владимирович (род. 1928) — советский живописец.

См. также 
 Мошкино